Сентег:
 Сентег — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Сентег — железнодорожная платформа в Удмуртии.